Козак Микола — крайовий референт СБ ОУН ПЗУЗ (1945), командир УПА-Північ (03.1945 — 12.1945), провідник ОУН ПЗУЗ (1946—1948).
 Козак Микола Михайлович — український актор в Татарстані, Росії.
 Козак Микола Михайлович — український педагог, історик, краєзнавець.

Див. також 
 Козак (значення)